Великопільська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Великопільська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район